Partei der Vernunft, een Duitse libertarische politieke partij
Partiële differentiaalvergelijking, wiskundige vergelijking 
PDV (motorfiets), Amerikaans historisch motorfietsmerk
Phocine distemper virus, virus bij zeehonden